Ротенбург () може да се отнася за:
 Ротенбург (окръг) в Долна Саксония, Германия
 Ротенбург (Вюме), град на река Вюме в Долна Саксония
 Ротенбург на Фулда, град на река Фулда в Хесен
 Ротенбург на Некар, град на река Некар в Тюбинген (район) в Баден-Вюртемберг
 Ротенбург об дер Таубер, град река Таубер в Средна Франкония, Бавария
 Ротенбург (Горна Лужица), град в окръг Гьорлиц, провинция Саксония
 Ротенбург на Лабер, град на река Голям Лабер в Долна Бавария
 няколко замъци и дворци
 Ротенбург, благороднически род от Тирол